Кабрас () — остров, длинная часть рифа и земли, которая образует северный берег гавани Апра (Гуам). Туристы приезжают сюда для сноркелинга и пеших прогулок.

История 
Протяжённость острова была искусственно увеличена за счет «Стеклянного волнолома», названного в честь капитана Генри Гласса, который захватил Гуам для Соединенных Штатов в 1898 году во время испано-американской войны. К волнорезу ведет дорога, хотя иногда она закрывается по соображениям безопасности во время заходов судов. Противоположное побережье гавани образовано полуостровом Ороте, на котором находится военно-морская база Гуам и мыс Удалл (ранее Ороте-Пойнт), самая западная оконечность Гуама.

Примечания

Источники 
 Бендур, Г. и Фриари, Н. (1988) Микронезия: набор для выживания в путешествии. Южная Ярра, Виктория: Одинокая планета.

География Гуама